Paul Fentz (né le  à Berlin) est un patineur artistique allemand.

Il est champion national d'Allemagne en 2018.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes
 

Patineur artistique allemand
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en septembre 1992
Naissance à Berlin
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022